Tribüne (von lat. tribunal) bezeichnet

 Tribüne (Architektur),  eine erhöhte Plattform in einem Stadion oder einer Halle
 tribuene, ein Theater in Berlin-Charlottenburg 1919–2019, siehe Tribüne (Theater)
 Die neue Tribüne, ein Wiener Kellertheater im Café Landtmann
 Tribüne Linz, Freies Theater in Linz seit 2013

  Verlag Tribüne, Verlag des FDGB in Berlin 1945–1991  
 Tribüne-Verlag, jüdischer Verlag in Frankfurt am Main 1962–2013 

 Zeitungen und Zeitschriften 
 Tribüne (KPD-Zeitung), Provinz Sachsen und Anhalt 1920–1934
 Tribüne (Breslau), anarchistische Wochenschrift, 1914/1925–1933 
 Tribüne (1945–1946), sozialdemokratische Landeszeitung für Thüringen von 1945 bis 1946
  Tribüne (Zeitung), Tageszeitung des FDGB in der DDR, 1947–1991
 Tribüne (Zeitschrift), Zeitschrift zum Verständnis des Judentums, 1962–2012 
 Tribüne (Wien), österreichische Zeitschrift für Sprache und Schreibung, 1967–2013
 Tribüne (USPD-Zeitung), Baden 1919–1922

Siehe auch: 

 Freie Tribüne
 Tribune
 Tribühne